Триангуляция ( = покрытие треугольниками):
 Триангуляция (архитектура) — способ пропорционирования здания (нахождения оптимальных отношений размеров целого и частей) на основе системы треугольников;
 Триангуляция в геодезии — один из методов создания сети опорных геодезических пунктов и сама сеть;
 Триангуляция в радиолокации и радиосвязи — один из методов радиопеленгации;
 Триангуляция в военном деле — воинское формирование военных и гражданских чиновников Корпуса военных топографов, выполнявших съёмку конкретного участка местности, например целой губернии;

В математике:
Триангуляция (геометрия) — разбиение топологического пространства на симплексы;
 Задача о триангуляции многоугольника — задача нахождения триангуляции многоугольника без дополнительных вершин;
 Триангуляция Делоне;
  — измерение одного и того же показателя с помощью не менее чем трёх методов с целью независимого подтверждения результатов.
  — метод манипуляции общением через промежуточного агента.